Clarksville es el nombre de varias localidades:

 En los Estados Unidos:
 Clarksville, en el estado de Arkansas.
 Clarksville, en Delaware.
 Clarksville, en Illinois.
 Clarksville, en Indiana.
 Clarksville, en Iowa.
 Clarksville, en Maryland.
 Clarksville, en Míchigan.
 Clarksville, en Misuri.
 Clarksville, en Nuevo Hampshire.
 Clarksville, en Nueva York.
 Clarksville, en Ohio.
 Clarksville, en Pensilvania.
 Clarksville, en Tennessee.
 Clarksville, en Texas.
 Clarksville, en Virginia.

 En Nueva Zelanda:
 Clarksville, en la región de Otago.